Дункан або Данкан () — ім'я, прізвище та топонім шотландського походження.
 Клан Дункан () — один з кланів Шотландії.

Персоналії 

Ім'я
 Данкан Ґудх'ю (; 1957) — британський плавець, олімпійський чемпіон (1980).
 Данкан Едвардс (; 1936—1958) — англійський футболіст, півзахисник.
 Данкан Кіт (; 1983) — канадський хокеїст, захисник.
 Данкан Макдугалл (; 1959) — британський веслувальник, олімпійський медаліст (1980).
 Данкан Фергюсон (; 1971) — колишній шотландський футболіст, нападник.
 Данкан Фрі (; 1973) — австралійський веслувальник, олімпійський чемпіон (2008).
 Дункан I (, ; бл. 1001—1040) — король Шотландії, засновник Данкельської династії
 Дункан II (, ; до 1060—1094) — син короля Малькольма III, король Альби (Шотландії) з травня до листопада 1094.
 Дункан Маклауд () — вигаданий персонаж всесвіту телесеріалу «Горець»

Прізвище
 Адам Дункан, 1-й віконт Дункан (; 1731—1804) — британський адмірал, герой Битви біля Кампердауна.
 Алан Дункан (; 1957) — британський політик-консерватор.
 Арне Дункан (; 1964) — американський політик, освітній діяч, міністр освіти США з 2009 року
 Данієль Каблан Дункан — 3-й прем'єр-міністр Кот-д'Івуару.
 Дейв Дункан (; 1933) — канадський письменник-фантаст.
 Джефф Дункан (; 1966) — американський політик-республіканець.
 Ел Данкан (; 1927—1995) — американський блюзовий ударник.
 Ісідора Дункан (; 1877—1927) — американська танцівниця, дружина поета Сергія Єсеніна.
 Лоїс Дункан ( уроджена ; 1934) — американськая письменниця.
 Майкл Кларк Дункан (; 1957—2012) — американський кіноактор.
 Мері Дункан (; 1895—1993) — американська кіноактриса.
 Сара Джаннет Данкан (; 1861—1922) — канадська та індійська письменниця та журналістка.
 Тім Данкан (;  1976) — американський баскетболіст, олімпійський медаліст (2004).
 Іан Данкан Сміт (;  1954) — британський політик, лідер Консервативної партії (2001—2003), міністр у справах праці та пенсій.

Топоніми 
Канада
 Дункан () — місто в провінції Британська Колумбія.
 Дункан () — ріка в Британській Колумбії, найбільша притока Кутенея.
Нова Зеландія
 Дункан () — річка у Новій Зеландії.
США
 Дункан ) — містечко в окрузі Ґрінлі, штат Аризона.
 Дункан () — місто в окрузі Болівар, штат Міссісіпі.
 Дункан () — місто у штаті Оклахома.
 Дункан () — місто в окрузі Спартанберг, штат Південна Кароліна.

Інше 
 2753 Дункан (2753 Duncan) — астероїд головного поясу, відкритий 18 лютого 1966 року.
 «Дункан» — яхта у романі Ж. Верна «Діти капітана Гранта».
 HMS «Дункан» (D99) ( — військовий корабель, лідер ескадрених міноносців типу «D» Королівського військово-морського флоту Великої Британії часів Другої світової війни.

Шотландські прізвища
Шотландські імена